Алексід — персонаж давньогрецької міфології
 Алексід — давньогрецький поет